Barbara Schulthess (1745-1818), Zwitserse salonnière
 Edmund Schulthess (1868-1944), Zwitsers politicus, lid van de Bondsraad en bondspresident van Zwitserland

Zie ook
 Schultheiss (Luzern)

Zwitserse achternaam